Niemcy:
 Pracht – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Alfred Pracht – niemiecki pedagog
 Robert Pracht – niemiecki kompozytor